Megara (Megara Nisea) – antica città dell'Attica
 Megara Hyblaea – colonia megarese della Sicilia greca, nei pressi dell'odierna Augusta
 Megara – figura della mitologia greca, figlia di Creonte, re di Tebe
 Megara (Meg) – personaggio del film Hercules, ispirata all'omonima figura mitologica
 Associazione Sportiva Dilettantistica FC Megara Augusta (nota come Megara Augusta) – società sportiva con sede ad Augusta (SR)